L'expression docteur en éducation (abrégé Ed.D. ou encore D.Ed.) provient de l'expression latine Educationis Doctor et désigne un titre universitaire de troisième cycle délivré dans les universités. Il est généralement décerné après une formation doctorale dans des domaines de l'éducation.

L'expression équivalente en anglais est Doctor of Education.

Appellation de docteur au Québec 
Voir l'article sur l'utilisation du titre Docteur

Voir aussi 
 Docteur ès arts
 Docteur ès sciences
 Philosophiæ doctor

Notes et références 

Doctorat